Валенти́н Ежо́в: